Lukiànovka (Krasnoarmeiski), població del territori de Primórie, a Rússia
 Lukiànovka (Xkotovski), població del territori de Primórie, a Rússia